Абрис ( — кресленик):
 Контур предмета, нанесений за допомогою ліній; у XVII—XVIII століттях означав також схематичний кресленик.
 В геодезії — кресленик, зроблений в польових умовах від руки з позначенням на ньому даних промірів, необхідних для складання точного плану. При знімальних роботах — виконане від руки креслення з позначеннями на ньому даних, необхідних для складання плану гірничих робіт, плану поверхні чи іншого графічного документа.
 В поліграфії — контур малюнка і межі ділянок окремих кольорів та півтонів багатокольорового зображення, позначені на прозорому матеріалі (кальці, плюрі) для перенесення контуру малюнка на літографський камінь. Контур відтворюваного зображення, який нанесено на прозору креслярську плівку після викреслювання по ньому зображення є фотоформою для переносу на друкарську форму.

Література 
 
 Соловьев С. М. Курс низшей геодезии. — 3-е изд.. — М. : Типо-литография Ю. Венер, 1914. — 1396 с.
 Техническая энциклопедия / Главный редактор Мартенс Л. К. — М. : «Акционерное Общество Советская энциклопедия», 1927—1934.

Посилання 
 Абрис у геодезії  // ВУЕ
 Абрис у графіці  // ВУЕ
 
Багатозначні терміни